Die Sportwagen-Weltmeisterschaft 1987 war die 35. Auflage der FIA-Sportwagen-Weltmeisterschaft, die 1953 zum ersten Mal ausgeschrieben wurde. Die Rennserie umfasste zehn Wertungsläufe, beginnend mit dem 360-km-Rennen von Jarama am 22. März und endend mit dem 1000-km-Rennen von Fuji am 27. September dieses Jahres.

Meisterschaft 

Seit 1981 wurden in der Sportwagen-Weltmeisterschaft auch Fahrertitel vergeben. Im Vorjahr hatte der Brite Derek Bell diesen Titel gewonnen, der 1986 für die Werksmannschaft von Porsche an den Start ging. Die Teamwertung sicherte sich Brun Motorsport.

1987 waren neben den Gruppe-C-Prototypen der Klassen C1 und C2 auch Fahrzeuge der IMSA-GTP-Serie startberechtigt. Sowohl in der Fahrer, wie in der Teamwertung wurden Punkte für die ersten Zehn wie folgt vergeben: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Wobei nur die besten sieben Ergebnisse der Saison in die Wertung kamen. Für Fahrer gab es Sonderregeln, so mussten diese eine Mindestanzahl von Runden in den jeweiligen Runden zurücklegen um Punkte für die Weltmeisterschaft erzielen zu können. Dies gelang zum Beispiel dem Belgier Bernard de Dryver beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans nicht. Obwohl er dort Gesamtzweiter wurde, kamen die erzielten 15 Punkte nicht in die Wertung.

Die Teamwertung endete mit einem deutlichen Erfolg des Jaguar-Werksteams, das acht der zehn Saisonrennen gewann. Neuer Fahrerweltmeister wurde mit fünf Siegen der Brasilianer Raul Boesel. Die Teamwertung der Gruppe-C2-Teams sicherte sich Spice Engineering; die Fahrerwertung der Spanier Fermín Vélez.

Rennkalender

Marken-Weltmeisterschaft für Rennteams

Gesamtwertung

FIA Cup für Gruppe-C2-Teams

Fahrer-Weltmeisterschaft

Gesamtwertung 

In dieser Tabelle werden die ersten 36 Positionen der Weltmeisterschaft erfasst.

FIA Cup für Gruppe-C2-Fahrer 

In dieser Tabelle werden die ersten 36 Positionen der Weltmeisterschaft erfasst.

Literatur 

 Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
 Thomas Nehlert: Gruppe C. Die Sportwagenrennen 1982–1992. Petrolpics, Bonn 2011, ISBN 3-940306-14-2.

Weblinks 

 Ergebnisse bei WSRP

Motorsportsaison 1987
1987